— imperador bizantino
  — imperador bizantino
 Basílio I de Moscou — tza da Rússia
 Basílio II de Moscou — tzar da Rússia
 Basílio III de Moscou — tzar da Rússia
 Basílio IV da Rússia — tzar da Rússia
 Basílio de Antioquia — patriarca de Antioquia
 Basílio de Jerusalém — patriarca de Jerusalém

Ver também 

Desambiguações de antropônimos